Olivier Richard est un nom porté notamment par :
 Olivier Richard (né le ), acteur durant son enfance
 Olivier Richard (né le ), diplomate qui a notamment représenté la France à Lusaka (2010-2011), à Taipei (2011-2015) et à Rangoun (depuis 2015)
 Olivier Richard (né le ), journaliste, chroniqueur et scénariste